Borysów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Borysów, un village dans la voïvodie de Lublin

en Biélorussie
 Borysów: nom polonais de la ville de Baryssaw